Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1998
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1998